Fedora – jednostka osadnicza w USA
 fedora – fason kapelusza
 Fedora – dystrybucja Linuksa
 Fedora – film
 Fedora Commons – system zarządzania obiektami cyfrowymi
 Fedora – opera Umberta Giordana
 Fedora Barbieri – włoska śpiewaczka operowa